Nuthin’ 2 Prove — третий студийный альбом американского рэпера Lil Yachty. Он был выпущен 19 октября 2018 на лейблах Capitol Records, Motown и Quality Control Music.

Синглы 
Сингл «Who Want The Smoke?» при участии Cardi B и Offset был выпущен в качестве ведущего сингла альбома. Он был спродюсирован Tay Keith.

Список треков

Творческая группа 
 Thomas "Tillie" Mann – миксинг 
 Stephen "DotCom" Farrow – ассистент по миксингу 
 Colin Leonard – мастеринг 
 Gentuar Memishi – звукоинженер

Чарты

История релизов

Примечания 

Альбомы Lil Yachty
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы Capitol Records
Альбомы Motown Records
Альбомы Quality Control Music
Альбомы, спродюсированные Tay Keith